Olivier Leborgne peut faire référence à :
 Olivier Leborgne (1963), prélat catholique français ;
 Olivier Leborgne (1966), comédien belge.